Lucas Hernández peut désigner :
  (1878-1955), personnalité religieuse vénézuélienne ;
 Lucas Hernández Perdomo, footballeur uruguayen né en 1992 ;
 Lucas Hernandez, footballeur international français né en 1996.

Voir aussi